Lolotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lototla, ort, Hidalgo, Lolotla, 
 Lolotla (kommun i Mexiko), Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar